El reísmo o concretismo (del latín "res" - cosa, objeto) es una corriente filosófica. El término fue acuñado por Tadeusz Kotarbiński. El reísmo es un ejemplo y una de las versiones del nominalismo. Un reísta sólo sostiene como verdaderos a los seres concretos, materiales, utilizables, palpables. Se hace una distinción entre realismo ontológico y metodológico:

 Realismo ontológico: según este, solo existen objetos que pueden entenderse como objetos espacio-temporales, es decir, cosas ubicadas en el tiempo y el espacio reales. De acuerdo con el realismo ontológico, no existen entidades abstractas tales como: virtudes, relaciones, propiedades, conjuntos, números, sensaciones, etc.
 Realismo metodológico: exige tal construcción del lenguaje, que toda expresión significativa debe hacer referencia a cosas como, por ejemplo, A través de París fluye Sequano. Todo con expresiones aterrizadas y concisas. 
Filosofía